Shanghai Rolex Masters 2011 — профессиональный теннисный турнир, в 3-й раз проводившийся в Шанхае, Китай на открытых кортах с покрытием типа хард. Турнир имеет категорию ATP 1000.

Соревнования были проведены с 10 по 16 октября 2011 года.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Энди Маррей
 Парный турнир —  Юрген Мельцер /  Леандер Паес.

Соревнования

Одиночный турнир 

 Энди Маррей обыграл  Давида Феррера со счётом 7-5, 6-4.
 Маррей выигрывает свой 5й одиночный финал на соревнованиях ассоциации в году и 21й за карьеру. На этом турнире ему удалось защитить свой прошлогодний титул.
 Феррер выходит в свой 6й одиночный финал на соревнованиях ассоциации в году и 25й за карьеру.

Парный турнир 

 Максим Мирный /  Даниэль Нестор обыграли  Ненада Зимонича /  Микаэля Льодра со счётом 3-6, 6-1, [12-10].
 Мирный выигрывает свой 3й в году и 40й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.
 Нестор выигрывает свой 3й в году и 74й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.

См. также 
 Shanghai ATP Masters 1000
 Мировой тур ATP 2011
 Мировой Тур ATP Мастерс 1000
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт турнира  
 

Китай
Октябрь 2011 года
2011
2011 год в Шанхае